Сергеенков — русская фамилия. Известные носители:
 Сергеенков, Артём Александрович (род. 1986) — российский легкоатлет.
 Сергеенков, Владимир Нилович (1938—2014) — губернатор Кировской области (1996—2004).
 Сергеенков, Николай Семёнович (1916—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сергеенков, Олег Алексеевич (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.

Сергеенкова 
 Сергеенкова, Вера Васильевна (род. 1954) — белорусский историк.

См. также 
 Сергиенков